61-й чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2023 () проводился со 2 по 5 февраля 2023 года в городе Карлстад.

В чемпионате принимали участие 4 команды.

Чемпионом стала команда Sundbybergs CK, Hasselborg (Сундбюберг; скип Анна Хассельборг); команда кёрлинг-клуба Sundbybergs CK выиграла чемпионат в 7-й раз в своей истории, Анна Хассельборг — в 5-й раз и как скип, и как игрок. Серебряные медали завоевала команда Sundbybergs CK, Wranå (Сундбюберг; скип Изабелла Врано). Бронзовыми призёрами стала команда Sundbybergs CK, Team Foxglide (Сундбюберг; скип Moa Dryburgh).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2023

Формат турнира 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Три лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «неполной» олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, затем в финале победитель полуфинала встречается с командой, занявшей на групповом этапе 1-е место.

Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; в источнике состав команды Хассельборг дан в обратном порядке — первый, второй, третий, четвёртый/скип, запасной)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф

Сессия 1. 3 февраля, 15:30

Сессия 2. 4 февраля, 9:00

Сессия 3. 4 февраля, 14:00

Плей-офф 

Полуфинал. 5 февраля, 9:00

Финал. 5 февраля, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2023

2023
Спорт в Швеции в 2023 году
Февраль 2022 года
Спортивные соревнования в Карлстаде